Venus Envy pode ser:
Venus Envy era uma banda de Dublin, Irlanda.
Venus Envy, uma banda só de mulheres de Seattle, Washington EUA.
Venus Envy, um webcomic lidando com questões transgêneras.
Venus Envy, um romance de Rita Mae Brown.

Desambiguação